Mandolin kan syfta på:

 Mandolin – ett knäppinstrument som tillhör familjen lutor
 Mandolin (köksredskap) – ett köksredskap som man bland annat kan skiva grönsaker på